68. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne odbyła się w dniach 31 lipca – 6 sierpnia 2011. Wyścig figurował w cyklu UCI World Tour 2011.

W wyścigu wystartowało 18 zawodowych zespołów oraz cztery dodatkowe ekipy zaproszone przez organizatorów (reprezentacja Polski i trzy drużyny z "dzikimi kartami"). Wyścig rozpoczął się 31 lipca w Pruszkowie. Trasa, podzielona na 7 etapów, liczyła łącznie 1113,3 km.

Po raz drugi w historii wyścigu jego trasa częściowo wiodła poza terytorium Polski. 3 sierpnia, podczas etapu z Oświęcimia do Cieszyna kolarze wjechali Mostem Przyjaźni na Olzie do Czeskiego Cieszyna. Trzy rundy przeprowadzono ulicami i obydwoma mostami polskiego oraz czeskiego Cieszyna.

Z numerem 1. wystartował ubiegłoroczny zwycięzca Daniel Martin z grupy Team Garmin-Cervélo. Na starcie pojawiło się 21 polskich kolarzy – ośmiu w reprezentacji Polski (Bartosz Huzarski, Jarosław Dąbrowski, Paweł Cieślik, Paweł Bernas, Kamil Gradek, Piotr Gawroński, Adrian Kurek, Michał Podlaski), siedmiu w CCC Polsat Polkowice (Marek Rutkiewicz, Jacek Morajko, Tomasz Marczyński, Mateusz Taciak, Błażej Janiaczyk, Bartłomiej Matysiak, Łukasz Bodnar), po dwóch w Liquigas-Cannondale (Maciej Bodnar i Maciej Paterski) oraz Saxo Bank-SunGard (Jarosław Marycz i Rafał Majka), a po jednym w Lampre-ISD (Przemysław Niemiec) i Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team (Michał Gołaś).

Uczestnicy

Etapy

Etap 1. : Pruszków > Warszawa, 101,5 km

Etap 2. : Częstochowa > Dąbrowa Górnicza, 162 km

Etap 3. : Będzin > Katowice, 135,7 km

Etap 4. : Oświęcim > Cieszyn, 176,9 km

Etap 5. : Zakopane > Zakopane, 201,5 km

Etap 6. : Terma Bukowina Tatrzańska > Bukowina Tatrzańska, 207,7 km

Etap 7. : Kraków > Kraków, 128 km

Liderzy klasyfikacji po etapach

Klasyfikacje końcowe 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Klasyfikacja generalna 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Polacy w klasyfikacji generalnej 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Klasyfikacja górska 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Klasyfikacja punktowa 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Klasyfikacja najaktywniejszych 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Klasyfikacja drużynowa

Linki zewnętrzne 
 
 Tour de Pologne 2011 na stronie cyclingarchives.com

Przypisy 

Tour de Pologne
UCI World Tour 2011
2011 w polskim sporcie